Eva Urevc (ur. 2 listopada 1995 w Jesenicach) – słoweńska biegaczka narciarska, zawodniczka klubu SD Gorje.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawiła się 29 marca 2009 roku, podczas Mistrzostw Bośni i Hercegowiny w Sarajewie/ Jahorina, gdzie wygrała zawody na dystansie 5 km stylem dowolnym.

W Pucharze Świata zadebiutowała 16 stycznia 2016 podczas zawodów PŚ w słoweńskiej Planicy, w sprincie stylem dowolnym, gdzie uplasowała się na 41. pozycji. Pierwsze pucharowe punkty wywalczyła 11 grudnia 2016 podczas PŚ w Davos, gdzie w sprincie stylem dowolnym uplasowała się na 30. miejscu.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Igrzyska olimpijskie młodzieży

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan na koniec sezonu 2021/2022

Uwagi

Bibliografia 
 

Ludzie urodzeni w Jesenicach (mieście w Słowenii)
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2021
Słoweńscy biegacze narciarscy
Amerykańscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 1995